Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. Также фамилия.

Пряности 
 Чёрный перец
 Красный перец
 Душистый перец
 Розовый перец

Растения 
 Перец () — род растений семейства Перечные:
 Перец чёрный (получают пряности: чёрный перец, белый перец, зелёный перец и розовый перец);
 Африканский перец (ашантийский перец, бенинский перец, гвинейский перец, перец Леклюза);
 Перец длинный;
 Перец кубеба;
 Перец-лолот;
 Перец опьяняющий;
 Перец сейшельский.
 Перец стручковый (овощной перец) — общепринятое название рода Капсикум семейства Паслёновые:
 Перец кайенский, перец острый, эспелетский перец (получают пряность: красный перец (перец чили));
 Перец овощной, перец сладкий (получают пряности: паприка и перец алеппо);
 Перец Хабанеро.
 Бразильский перец — дерево рода Шинус семейства Сумаховые (получают пряность: розовый перец (красный перец)).
 Водяной перец — растение рода Персикария семейства Гречишные.
  — растение рода Пимента семейства Миртовые.
 Мелегетский перец — растение рода Афрамомум семейства Имбирные.
 Негритянский перец (гвинейский перец) — дерево рода Ксилопия семейства Анноновые.
 Перуанский перец — дерево рода Шинус семейства Сумаховые (получают пряность: розовый перец (красный перец)).
 Перец ямайский — дерево рода Пимента семейства Миртовые (получают пряность: душистый перец).
 Японский перец — растение рода Зантоксилум семейства Рутовые (получают пряности: японский перец и сычуаньский перец).

Носители фамилии 
 Перец, Амир (род. 1952) — министр обороны Израиля (2006—2007).
 Перец, Дор (род. 1995) — израильский футболист, полузащитник.
 
 Перец, Ицхок-Лейбуш (1852—1915) — еврейский писатель и общественный деятель, классик литературы на идише.
 Перец, Коби (род. 1975) — израильский певец.
 Перец, Малкиель (род. 1943) — израильский шахматист.
 Перец, Мартин (род. 1938) — американский публицист, редактор, доктор философии по политологии.
 Перец, Моше (род. 1982) — израильский певец и композитор.
 Перец, Рафи (род. 1956) — израильский государственный и военный деятель, бригадный генерал.
 Перец, Сергей Владимирович (1969—2002) — капитан милиции, Герой России.
  (род. 1954) — депутат израильского Кнессета от партии ШАС.
 Перец-Лакс, Роз — американский литературовед.
 Перец — библейский персонаж, сын Иегуды.

Средства массовой информации 
 «Перец» — российский федеральный телеканал.
 «Перец» — украинский журнал сатиры и юмора.
 «Перец» — украинская радиостанция.
 «Красный перец» — советский юмористический журнал.

Прочее 
 Перец — еврейское имя
 Перец — еврейская фамилия

См. также 
 Перетц
 Перес